Kakezuka (jap. ) bezeichnet:
 ein ehemaliges Dorf in der Präfektur Shizuoka, siehe Kakezuka (Shizuoka) (heute: Iwata)
 ein Lehen mit Sitz in diesem, siehe Kakezuka (Han)